Михаил Юрьевич Алексеев (род. 1964, Москва) — российский банкир и финансист, , заместитель председателя Банка России, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, профессор Высшей школы экономики.

Является автором пяти монографий по вопросам рынка ценных бумаг, .

Биография 

Родился 4 января 1964 года в Москве.

В 1986 году окончил Московский финансовый институт (ныне Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации) по специальности «финансы и кредит», после чего поступил в аспирантуру на кафедру финансов. Будучи студентом третьего курса, был награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР за научную работу «Использование имитационного моделирования в анализе организационно-технических факторов производственного комплекса», представленную на Московскую городскую выставку научно-технического творчества молодежи — НТТМ-84 (научный руководитель — доцент П. П. Обросов). В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую проблемам распределения прибыли предприятий и организаций (руководитель — профессор Родионова Вера Михайловна). После защиты начал трудовую деятельность экономистом в Министерстве финансов СССР. На три месяца был отправлен в командировку в Гамбург для изучения работы немецкого банка Vereins und Westbank. В 1991 году стал заместителем начальника Главного управления совершенствования финансово-кредитного механизма Минфина. В этом же году принимал участие на специальных краткосрочных курсах, организованных Комиссией США по ценным бумагам для руководителей органов финансового регулирования стран с развивающимися финансовыми рынками.

После распада СССР Михаил Алексеев оставил службу в министерстве и сосредоточился на написании книги по ценным бумагам. В июне 1992 года защитил докторскую диссертацию. В этом же году вернулся на работу в сфере финансов новой страны:
 в 1992 году вошёл в правление Межкомбанка, где занимал должность начальника управления ценных бумаг и экономического анализа;
 в 1995 году перешёл в «Онэксимбанк» на должность заместителя председателя правления, здесь отвечал за депозитарную деятельность и проработал по 1998 год;
 в 1998—2006 годах занимал пост старшего вице-президента и заместителя председателя правления «Росбанка», отвечал за стратегическое развитие, операционную деятельность и информационные технологии;
 в 2006—2008 годах — президент, председатель правления «Роспромбанка»;
 в 2008—2020 годах — председатель правления Юникредит банка.
 c 12 октября 2020 года — заместитель председателя Банка России, где будет курировать департамент наличного денежного обращения, а также деятельность «Росинкас».
 с января 2023 года — президент — председатель правления банка «Открытие».

С ноября 2018 года является Председателем правления АНО «Экономическая летопись».

В 2020 году занимал пост декана факультета «Международные экономические отношения» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Личная жизнь 
Женат, в семье растут два сына.

Увлекается фотографией, является членом Московского Союза художников с 2011 года, его работы участвуют в выставках. Он издал несколько авторских фотоальбомов:   «Сферы жизни — объективный взгляд» (2013), «Тоскана вне времени» (2016), «UniCredit Tower» (2016).

Награды 
 Указом Президента Российской Федерации № 337 от 17 июля 2019 года награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 13 мая 2016 года награждён государственной наградой Итальянской республики, став кавалером ордена Звезды Италии (Ordine della Stella d’Italia nel grado di Cavaliere).

Международные санкции 
20 апреля 2022 года попал под персональные санкции Минфина США из-за вторжения России на Украину, включён в санкционный SDN список предполагающий запрет на въезд и блокировку активов в США. 19 октября 2022 года включён в санкционный список Украины.

Библиография 
 Рынок ценных бумаг. — М. : Финансы и статистика, 1992. — 348,[1] с. — ISBN 5-279-01003-0

Примечания

Источники 
 Николай Кротов. От Международного Московского банка к ЮниКредит Банку. Очерки истории. «Экономическая летопись», серия Экономическая летопись России. 2009, ISBN 978-5-903388-17-2.

Ссылки 
 Алексеев Михаил Юрьевич Банк России
 Алексеев Михаил Юрьевич ВШЭ
 Михаил Алексеев: «На российском рынке можно зарабатывать»
 Михаил Алексеев — Председатель правления ЮниКредит Банк
 Лучший банкир среди фотографов и лучший фотограф среди банкиров

Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Финансисты России
Банкиры России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине